Rosina Galli peut désigner :
 Rosina Galli (1896-1940), danseuse et chorégraphe italienne ;
 Rosina Galli (1906-1969), actrice italienne, née Rosina Fiorini (puis épouse Galli).